Aspidophoroides är ett släkte av fiskar. Aspidophoroides ingår i familjen pansarsimpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Pansarsimpor
Aspidophoroides